Alazor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Carthamus tinctorius; o 
 el nombre común de la planta Carthamus lanatus''.

Arabismos